Кэшман () — англоязычная фамилия.

Носители фамилии
 Кэшман, Карен (род. 1971) — американская конькобежка.
 Кэшман, Майкл (род. 1950) — британский актёр и политик.
 Кэшман, Нелли (1845—1925) — ирландская медсестра, бизнес-леди и филантроп.
 Кэшман, Уэйн (род. 1945) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).